Archie (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri.
Archie (internet), een internettool 
-archie, een woorduitgang
Archie (radioprogramma), een radioprogramma voor de jeugd van de VPRO
Archie (computerprogramma), een CRM pakket voor bedrijven om hun klanten en relaties in te beheren

Personen
Archie Thompson, een voetballer.
Archie Fisher, een Schotse volkszanger.
Archie Hahn, een Amerikaanse atleet.
Archie Harrison Mountbatten-Windsor, zoon van prins Harry en Meghan Markle
Steve Archie Chappuis, ridder in de Militaire Willems-Orde.

Fictie
Archie (stripreeks), een in 1942 begonnen Amerikaanse stripreeks van Archie Comics over hoofdpersonage Archie Andrews en zijn vrienden Jughead, Betty en Veronica.
Archie, hoofdpersoon in de stripreeks Archie, de man van staal.